Bernardmeer (Brits-Columbia)
 Bernardmeer (Ontario)